Armelle Héliot, critique théâtrale
 Claire Heliot (1866-1953), dompteuse allemande de lions
 Johan Heliot (1970-), auteur de science-fiction
 Pierre Héliot (1903-1984), archiviste-paléographe, castellologue et archéologue, spécialiste des origines de l'architecture gothique
 Pierre Hélyot (1660-1716), historien franciscain